

Surnom et prénom 
Loulou est un surnom et un prénom.

Toponyme 
 Loulou est un village du Cameroun.

Cinéma et télévision 
 Loulou (), film allemand de Georg Wilhelm Pabst sorti en 1929 ;
 Loulou, film de Maurice Pialat sorti en 1980.
 Loulou, film documentaire suisse de Nathan Hofstetter, sorti en 2019.
 Loulou (série télévisée, 2017)

Personnage 
 Loulou, neveu de Donald Duck
 Loulou le pou, personnage de la série Drôles de Petites Bêtes
 Loulou, perroquet de Félicité dans la nouvelle Un Cœur Simple de Gustave Flaubert
 Loulou, surnom donné au prince impérial Louis-Napoléon Bonaparte

Chansons 
 Voir les chansons francophones dont le titre contient le prénom Loulou

Animal 
 Loulou de Poméranie, race de chien nains

Parfum 
 Loulou, de Cacharel (1987)

Homonymie de titre